Алексей Бирюков:
 Бирюков, Алексей Сергеевич (1907—1986) — советский партийный деятель, Председатель Приморского крайисполкома.
 Бирюков, Алексей Юрьевич (род. 1974) — российский актёр.